Boekelo (Enschede), een dorp in de Nederlandse gemeente Enschede
 Bad Boekelo, voormalig buitenbad en tegenwoordig hotel onder Enschede
 Hof te Boekelo, voormalige havezate onder Enschede
 Station Boekelo, spoorwegstation onder Enschede
 Boekelo (Haaksbergen), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Haaksbergen
 Huis Boekelo, vroeger edelmanshuis en tegenwoordig boerderij in Bennekom